Grand Prix Monaka 1989 (oficiálně XLVII Grand Prix Automobile de Monaco) se jela na okruhu Circuit de Monaco v Monte Carlu v Monaku dne 7. května 1989. Závod byl třetím v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1989
Grand Prix Monaka